Le Banquet est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Banquet, dialogues de Platon (v. 380 av. J.-C.) ;
 Le Banquet, dialogue de Xénophon (390-370 av. J.-C.) ;
Le Banquet de Méthode d'Olympe ((vers 260-290) ;
 Le Banquet (), traité de Dante (1304-1307) ;
 Le Banquet, revue mensuelle parue en 1892-1893 ;
 Le Banquet, album de Gérard Ansaloni sorti en 1995 ;
 Le Banquet, téléfilm de Marco Ferreri diffusé en 1989 ;
 Le Banquet, film japonais de Heinosuke Gosho sorti en 1967 ;
 Le Banquet, film québécois de Sébastien Rose sorti en 2008 ;
 Le Banquet, pièce de théâtre de Mathilda May créée en 2018 ;
 Le Banquet, album de bande dessinée de la série Murena paru en 2017 ;
 Le Banquet, bande dessinée de Coco et Raphaël Enthoven, adaptation du Banquet de Platon.

Voir aussi